Rho puede hacer referencia a:

Rho, localidad italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía.
Ro (Ρ, ρ), a veces llamada rho, decimoséptima letra del alfabeto griego.
Rho, proteína Rho que interviene en procesos de señalización celolar